30-я доброво́льческая пехо́тная диви́зия СС (1-я белорусская) (, ) — тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Вторая с таким номером (первой была 30-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я русская)). Начала формироваться 9 марта 1945 года на основе Добровольческой пехотной бригады СС (1-й белорусской) (Waffen Grenadier Brigade der SS (weissruthenische nr 1)), созданной 15 января 1945 и состоявшей из одного полка. Планировалось, что формирование дивизии будет завершено к 30 июня 1945, но события на фронте привели к тому, что между 15 и 20 апреля 1945 дивизия была расформирована. Основу личного состава составляли белорусы, служившие ранее в полицейских формированиях, а затем в 75 и 76 полках 2-й русской дивизии. До конца сформирована не была и использовалась только в антипартизанских операциях на территории Польши.

История

Формирование 
15 января 1945 вышел указ о формировании 1-й белорусской бригады СС (). 24 января произошло совместное заседание БЦР и немецкой стороны, на котором оговаривается принцип формирования и связи с немецкой армией. Выдаётся ряд формальных призывов к «добровольцам-белорусам, желающим бороться с большевизмом». Фактически же бригада формировалась на основе остатков 75 и 76-го полков 2-й русской дивизии, из которых формировались соответственно 3-й и 1-й и 2-й батальоны полка, составляющего бригаду. 10 февраля полк стал именоваться 86-м ваффен-гренадерским полком СС (белорусским № 1) (). А уже 9 марта бригада была развёрнута в 30-ю дивизию СС (белорусскую № 1) с прежними номерами полков — 75,76,77, из которых реально существовал только один. Начали формироваться вспомогательные подразделения — артиллерийское () и противотанковое ().

Ликвидация 
С 15 по 20 апреля дивизия была распущена. Немцы вместе с артиллерийским и противотанковым подразделениями были направлены в более боеспособную 38-ю пехотную дивизию СС «Нибелунги» (). Белорусы были попросту «уволены» и должны были решать свою дальнейшую судьбу самостоятельно. 25 апреля они вошли в контакт с частями РОА и решили пробиваться на запад.

Сдача в плен 
30 апреля остатки дивизии в количестве чуть более 1000 военнослужащих сдались 5-й армии США. Часть из них в дальнейшем была выдана СССР, часть — прежде всего те, кто был родом с территорий, вошедших в СССР в 1939—1940 годах — нет.

Структура 
 75-й пехотный (ваффен-гренадерский) полк (Waffen-Grenadier-Regiment der SS 75 (I.-III.))
 30-й разведывательный батальон СС (SS-Aufklärungs-Abteilung 30)
 30-й артиллерийский дивизион СС (SS-Artillerie-Abteilung 30)
 30-й противотанковый дивизион/рота (Waffen Panzer Jager Abteilung (Kompanie) der SS 30)
 30-й конный разведывательный эскадрон (Waffen Aufklarungs Reiter Schwadron der SS 30)
 санитарная рота

Командиры 
 10 февраля — 20 апреля 1945 — оберштурмбанфюрер СС Ганс Зиглинг (Hans Siegling)

Примечания

См. также 
 Список дивизий вермахта и войск СС
 Бригада вспомогательной полиции порядка «Зиглинг»
 Белорусская краевая оборона
 Сажич, Иосиф
 Белорусский десантный батальон «Дальвитц»
 История Белоруссии

Литература 
 Rolf Michaelis. Die Waffen-SS - Dokumentation über die personelle Zusammensetzung und dem Einsatz der Waffen-SS. — 2006. ISBN 3-930849-36-4
 Rolf Michaelis. Die Grenadier-Divisionen Der Waffen-SS 1995 ISBN 3-930849-04-6
 Antonio J. Munoz. Forgotten Legions: Obscure Combat Formations of the Waffen-SS
 Untermenschen in SS Uniforms: 30th Waffen-Grenadier Division of Waffen SS Leonid Rein // The Journal of Slavic Military Studies, Vol. 20, Issue 2, 2007, Pp. 329—345, .
 Романько О. В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941—1945. — М.: Вече, 2008. — 432 с.: ил. — (Военные тайны XX века).

Ссылки 
 Романько О. В. «30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская)»  // Коричневые тени в Польсье. Белоруссия 1941—1945. М.: Вече, 2008.
 wolfschanze.vif2.ru/wss/30div.htm
 30 Waffen — Grenadier — Division der SS (русская дивизия № 2 или белорусская № 1)
 Грибовский Ю. Белорусский легион СС: мифы и реальность 
 Rolf Michaelis. Die Grenadier-Divisionen der Waffen-SS. Teil 2. Michaelis-Verlag, Erlangen 1995, ISBN 3-930849-06-2.

Дивизии войск СС
Белорусские коллаборационистские формирования
Русские коллаборационистские формирования
Иностранные добровольцы вермахта
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне